Le mot mine peut avoir plusieurs significations, on le retrouve dans plusieurs domaines :

Nom commun 
 dans l'industrie, une mine est l'endroit, à ciel ouvert ou souterrain, d'où l'on extrait du minerai (fer, or, cuivre, uranium...) ou d'autres composés naturels solides (charbon, diamant, sel...). La mine est constituée par l'ensemble des infrastructures destinées à exploiter un gisement géologique ; voir par exemple les mines en France ;

 dans le domaine militaire, une mine peut être :
 une méthode, également appelée sape, de siège qui consiste à creuser une galerie jusqu'aux fortifications ennemies (ou ses mines !) pour les détruire, sous leur propre poids ou au moyen d'une charge explosive appelée camouflet ; exemple moderne : bataille de Messines (1917) ;
 une charge explosive dormante qui se déclenche lorsqu'une cible (personnel ou véhicule) est détectée à portée, ou sur commande ; elle peut être terrestre ou marine ;

 en écriture, une mine est un bâton de matière constituant la partie centrale d'un crayon mine et destiné à laisser une trace sur le papier ;

 en psychologie, le mot mine est employé en parlant d'une personne pour désigner son aspect, son expression ;

 en métrologie, la mine est :
 une unité de poids et une unité de compte valant 100 drachmes à l'époque de la Grèce antique, en particulier à Athènes ;
 une ancienne unité de volume (mine de Paris) de matières sèches, valant un demi setier, soit 78 litres environ ;

 en entomologie, une mine est une galerie forée dans l'épaisseur d'une feuille par des larves d'insectes de petite taille ;

 dans l'éducation supérieure les écoles des mines (constituant, en France, le groupe des écoles des mines) forment des ingénieurs (à l'origine destinés à l'exploitation minière). Parmi celles-ci, Mines ParisTech est la plus connue en France ;

 en France, l'Agence des Mines, ancien nom de la DRIRE, d'où est tiré l'expression passage aux mines pour la procédure d'homologation d'un véhicule.

Toponyme 

 Mine est une ville japonaise de la préfecture de Yamaguchi ;
 La Mine est une ancienne commune française du Calvados, aujourd'hui rattachée au Molay-Littry ;
 Les Mines sont une région canadienne de la Nouvelle-Écosse.

Littérature 

 , roman de  publié en 1990 ;
 , roman d' publié en 2012.

Cinéma 

 , film turc de  sorti en 1978 ;
 , film turc d'Atıf Yılmaz sorti en 1985 ;
 , titre alternatif d', film de Jeff Chamberlain sorti le  ;
 Mine, film américain et italien de Peter Safran sorti en 2016.

Musique

Album 

 , album de  sorti en 1994 ;

 , album du groupe indie rock de  sorti le  ;

 , album de  sorti en  ;
 , album de Li Yuchun sorti le .

Chanson 

 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d' présente sur l'album  sorti en 1984 ;
 , chanson de  présente sur l'album Roots sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Ghinzu présente sur l'album  sorti en  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le .
 Mine, chanson de Bazzi sortie le .

Jeu vidéo 
 MINE, un jeu vidéo d’Adkwasi Bediako Afrane paru au sein de la Triennale Game Collection.

Homonymie de titre